Con Inondazione di Santa Elisabetta ci si può riferire ai seguenti eventi:
 Inondazione di Santa Elisabetta del 1404, che interessò le zone costiere degli attuali Paesi Bassi e Belgio
 Inondazione di Santa Elisabetta del 1421, che interessò le zone costiere degli attuali Paesi Bassi